Puchar Słowenii w piłce siatkowej mężczyzn 2022/2023 – 32. edycja rozgrywek o siatkarski Puchar Słowenii od odzyskania przez to państwo niepodległości zorganizowana przez Słoweński Związek Piłki Siatkowej (Odbojkarska zveza Slovenije, OZS). Zainaugurowana została 28 września 2022 roku.

Rozgrywki składały się z trzeciej i czwartej rundy wstępnej, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się w systemie pucharowym, z tym że w ćwierćfinałach i półfinałach rozgrywano dwumecze, natomiast w pozostałych rundach o awansie decydował jeden mecz.

Finał odbył się 11 marca 2023 roku w Rdeča dvorana ŠRZ w Velenje. Po raz czternasty Puchar Słowenii zdobył klub , który w finale pokonał . MVP finału wybrany został Nikoła Ǵorǵiew.

System rozgrywek 
Ze względu na liczbę zgłoszonych drużyn rozgrywki o Puchar Słowenii w sezonie 2022/2023 składały się z 3. rundy, 4. rundy, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału.

Drużyny z 1A. DOL do rozgrywek dołączyły w 1/8 finału, natomiast cztery najlepsze zespoły z 1B. DOL (biorąc pod uwagę wyniki z sezonu 2021/2022) – w 4. rundzie. Wszystkie pozostałe zgłoszone drużyny uczestniczyły od 3. rundy.

Przed 3. rundą odbyło się losowanie wyłaniające pary meczowe oraz drabinkę turniejową obejmującą 4. rundę oraz 1/8 finału. Kolejne losowanie miało miejsce przed ćwierćfinałami, na podstawie którego powstały ćwierćfinałowe pary oraz drabinka na dalszą część rozgrywek. Finaliści Pucharu Słowenii w sezonie 2021/2022 zostali rozstawieni i mogli na siebie trafić najwcześniej w finale.

W 3. rundzie, 4. rundzie oraz 1/8 finału o awansie w parze decydował jeden mecz. W ćwierćfinałach i półfinałach rozgrywany był dwumecz. O awansie decydowała liczba zdobytych punktów meczowych. Za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 drużyna otrzymywała 3 punkty, za zwycięstwo 3:2 – 2 punkty, za porażkę 2:3 – 1 punkt, natomiast za porażkę 1:3 lub 0:3 – 0 punktów. Jeżeli po rozegraniu dwumeczu obie drużyny miały taką samą liczbę punktów, rozgrywany był tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn. Zwycięzcy w półfinałowych parach rozgrywali jeden mecz finałowy.

We wszystkich rundach gospodarze meczów ustalani byli w drodze losowania.

Drużyny uczestniczące

Drabinka 

Źródło:

Rozgrywki

3. runda 

Uwaga: Vet4Pet Triglav uzyskał wolny los do 4. rundy.

4. runda

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Słowenii w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej
2022 w Słowenii
2023 w Słowenii